Пойнт-Пле́зант () — название нескольких населённых пунктов в США.

 Пойнт-Плезант — боро в штате Нью-Джерси, население 18 392 человека (2010 год).
 Пойнт-Плезант — город в штате Западная Виргиния, население 4350 человек (2010 год). В 1774 году произошла битва при Пойнт-Плезант.
 Пойнт-Плезант — тауншип в штате Иллинойс, население 157 человек (2010 год).
 Пойнт-Плезант — невключённая территория в штате Огайо. Место рождения 18-го президента США Улисса Гранта.